Indmad (flertydig)
Indmad har flere betydninger:
 indmad er de spiselige indvolde fra slagtede dyr (fx lever, nyre, hjerte)
 frugtkød, det indvendige af frugter eller grøntsager
 inderdel, det indvendige af lukkede konstruktioner